A Hesketh Racing 1972-ben létrehozott Formula–1-es csapat volt. 1973 és 1978 között vett részt a versenyekben. A csapat legsikeresebb éve az 1975-ös volt, miután konstruktőrként a 4. helyen végeztek.

Története 
Megalapítója Lord Alexander Hesketh brit arisztokrata (akit excentrikusként tartanak számon). A csapat leghíresebb és egyben legsikeresebb versenyzője James Hunt volt. Hesketh barátja volt Anthony Horsley, aki elég gyengén szerepelt a 70-es évek Forma 3-as versenyein. James Hunt eközben megpróbált nevet szerezni magának. Gyors volt, de balszerencsés - ott kellett hagynia a March-ot, mert összevitatkozott Max Mosley-val. Ekkor ismerte meg Horsley-t Belgiumban, majd megegyeztek, hogy Hunt részt vesz a Forma 3-as bajnokságban, Hesketh támogatásával.

Hesketh 1973-ra megvásárolt egy Forma-2-es Surtees-t, de Hunt a kipróbáláskor nem találta elfogadhatónak. Ezért Hesketh úgy döntött, hogy bérbe vesz egy Forma 1-es Surteest. Hunt harmadik lett Brands Hatchben, ezért Hesketh rendelt egy új March-ot, és sikerült magához csábítania egy fiatal mérnököt is a gyártól, Harvey Postlethwaite-et, hogy az Easton Neston-birtokon megtelepedve tervezzen új autót. Hunt nagyon ígéretesnek bizonyult, először a francia nagydíjon ért el helyezést, majd izgalmas versenyben negyedik lett Silverstone-ban, végül Ronnie Peterson mögött a második helyen zárta az évet.

Az első év folyamán szinte mindenhol megvetéssel néztek a csapatra. Mindenütt komornyikok, pezsgő és Rolls Royce-ok kíséretében jelentek meg, de komoly tehetség lapult a felszín alatt és eredményeik igazolták, hogy nem vehetik őket fél vállról.

Jackie Stewart visszavonulása lehetőséget nyújtott egy új rangsor kialakítására, amelynek Hunt az élvonalába került. Postlethwaite elkészítette a Hesketh 308-at az 1974-es silverstone-i nagydíjra, és Hunt fergetegesen nagy győzelmet aratott. Hesketh számára az 1974-es évad további ígéreteket hordozott, de feltűntek a Ferrarik, mint legveszélyesebb ellenfelek bár a bajnoki cím végül Emerson Fittipaldié és a McLarené lett. Hunt másodszor is nagyszerűen szerepelt.

Sebességben nem volt hiány, 1975-ben Zandvoortban fantasztikus első győzelmét aratta a csapat. Nedves/száraz pályán versenyezve Hunt megkockáztatta, hogy korán cserélt slick-gumikra, és sikerült egész idő alatt feltartania Niki Lauda Ferrariját. Mindkét öklével a levegőbe csapva haladt át a célvonalon.

A Hesketh sohasem igényelt kereskedelmi támogatást autói futtatásához, csakhogy Hesketh pénztárcája sem volt feneketlen, ezért az 1976-os év némileg zűrösnek ígérkezett. Hunt ekkoriban igencsak felkapott lett, és amikor Fittipaldi váratlanul otthagyta a McLarent, hogy a brazíliai cukorgyár támogatásával saját vállalkozásba kezdjen, Hunt megkapta a helyét. Miután megvívta ősi csatáját Laudával, tovább küzdött az 1976-os bajnoki címért.

Hunt távozása után a Hesketh csapat eladta autóit Frank Williamsnek, aki éppen akkor társult a kanadai olajmágnással Walter Wolffal. Postlethwaite 308C-je lett a Wolf-Williams. Hosley jóvoltából a Hesketh Racing még néhány évadon át szenvedett a régi autó korszerűsített változataival, fizetett versenyzőkkel. Frenk Dernie mérnök pedig megtervezte a 308E-t. Mivel azonban Hunthoz hasonló kaliberű versenyzőjük nem volt, örökre elveszett a múltbéli lelkesedés. Hanyatlásnak indult a Hesketh Racing bár egy darabig még rendelésre gyártott Cosworth-motorok szervizelésével foglalkozott. Majd végleg búcsút intett a Formula–1-nek

Formula–1-es eredményei 

* – Nem vett részt konstruktőrként.

Fordítás

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Broom Development Engineering honlapja
 Hesketh Owners Club - Hesketh motor

Megszűnt Formula–1-es csapatok